Aleksej Alekseevič Abrikosov – fisico sovietico (poi russo), premio Nobel nel 2003
 Andrej L'vovič Abrikosov – attore sovietico